Ulmer steht für:
 Ulmer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart

Ulmer ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ulmer (Iowa)
 Ulmer (Montana)
 Ulmer (South Carolina)

geografischer Objekte:
 Mount Ulmer, Berg im westantarktischen Ellsworthland

Siehe auch:

 Ullmer
 Ulner
 Ulm (Begriffsklärung)
 Ulmen (Begriffsklärung)